XXIV-те зимни олимпийски игри се провеждат от 4 до 20 февруари 2022 година в Пекин, Китай. Градът домакин е обявен на 31 юли 2015 г.

Зимните Олимпийски игри 2022 са първите зимни олимпийски игри, проведени в Китай.

Откриване на Зимните Олимпийски игри 2022 

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри през 2022 г. ще се проведе на Националния стадион в Пекин.

Кандидатствали за зимната олимпиада други градове 

Старт на кандидатстването за град, на провеждане на зимни олимпийски игри през 2022 е даден октомври 2012, а крайна дата за подаване на кандидатурите към МОК е 14 ноември 2013. 

На 15 ноември 2013 г. Международният олимпийски комитет обявява имената на шестте кандидатстващи града, които по-късно намаляват до три. Това са:
 Пекин, 
 Алмати, 
Отпаднали кандидатури:
 Стокхолм, 
 Осло, 
 Краков, 
 Лвов, 

На 7 юли 2014 са избрани основно три града 
 Осло, 
 Алмати,  
 Пекин, 

като финални кандидатури.

Програма

Спортове 
В олимпийската програма са добавени седем нови състезания разпределящи седем комплекта медали. Сред тях са биг еър свободен стил за мъже и жени, единичен бобслей за жени, смесени отборни състезания в ските свободен стил, ски скокове, сноуборд крос и смесена щафета в шорттрека.

 Във фигурното пързаляне се провеждат две състезания по двойки и едно отборно състезание; в алпийските ски, биатлона, сноуборда, спортните шейни и кърлинга се провеждат смесени отборни състезания.

Участващи страни

Спортни обекти

Пекин 

 Пекински национален стадион – Церемонии по октриване и закриване
 Пекински национален закрит стадион – хокей на лед (капацитет: 18.000)
 Кадилак арена – хокей на лед (капацитет: 9.000)
 Столичен дворец на спорта – хокей на лед, шорттрек (капацитет: 18.000)
 National Speed Skating Oval – бързо пързаляне с кънки (Капацитет: 12.000) (ново строителство)
 Пекински национален център по водни спортове – кърлинг (капацитет: 4.500)
 Биг Еър Шоуганг – Фрийстайл ски, Сноуборд (ново строителство)

Янцин 
 Национален ски алпийски център Сяохайто – ски алпийски дисциплини (ново строителство)
 Национален улей за шейни и бобслей Сяохайто – бобслей, спортно шейни, скелетон (ново строителство)

Джандзякоу 
 Център за биатлон и ски бягане Куянгшу – ски бягане, северна комбинация, биатлон (ново строителство)
 Национален център за ски скокове Snow Ryu – ски скокове, северна комбинация
 Гентинг (ски курорт) – фрийстайл ски, сноуборд (ново строителство)

Крайно класиране по медали

Бойкот на игрите
Няколко страни обявяват дипломатичен бойкот на тези олимпийски игри. Като причини за това те изтъкват нарушаването на човешките права от страна на Китай с оглед репресиите над уйгурите в страната, както и натиска над Тайван и Хонг Конг. 

Следните страни обявяват, че няма да изпратят официални лица на тази олимпиада:

Източници

Вижте също 
 България на зимните олимпийски игри 2022
 Зимни параолимпийски игри 2022

Външни препратки 
 Официален уебсайт
 Страница за Пекин 2022 на уебсайта на МОК

2022
Спорт в Пекин
Олимпийски игри в Китай